

Patronyme 

 Adolphe Joanne (1813-1881), journaliste et homme de lettres français.

Prénom

Titres 

 Guides Joanne (1860-1919), collection de guides de voyage ;
 Joanne (2016), cinquième album studio de l’artiste-compositrice américaine Lady Gaga ;
 Joanne, chanson issue du cinquième opus de Lady Gaga au nom éponyme.
 Joanna, film réalisé par Michael Sarne, sorti en 1968.

Prénom féminin